Miejscowości w Stanach Zjednoczonych
 Claude (Teksas)
 Claude (Wirginia Zachodnia)

Inne
 Claude – francuska wersja imienia Klaudiusz
 Claude – postać fikcyjna występująca w serii Grand Theft Auto

Zobacz też